gmina Sypniewo – gmina wiejska, powiat makowski, woj. mazowieckie
dawne gminy:
 gmina Sypniewo – dawna gmina, powiat wałecki, woj. szczecińskie/koszalińskie/pilskie (do 1954 i 1973–76)
 gmina Sypniewo – dawna gmina, powiat sępoleński, woj. pomorskie/bydgoskie (do 1954)